Plaats in Indonesië
 Kedungcangkring (Pager Wojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Kedungcangkring (Jabon), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java